Hellfire Club peut faire référence à :
 Hellfire Club, des clubs de pensée antidogmatique, blasphématoire et libertins anglais et irlandais fondés au milieu du ,
 Hellfire Club, le nom anglais du Club des Damnés, un club privé imaginaire de l'univers de Marvel Comics,
 Hellfire Club, un album du groupe de speed metal Edguy, sorti en 2004,
 Hellfire Club, le  tome de la série de bande dessinée Requiem, Chevalier Vampire.

Voir aussi